Crisólogo Larralde – politico argentino
 Joseba Larralde – ciclista spagnola
 Marta Larralde – attrice e modella spagnola
 Valentín Larralde – calciatore argentino, centrocampista